Kuykendall ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew J. Kuykendall (1815–1891), US-amerikanischer Politiker
 Dan Kuykendall (1924–2008), US-amerikanischer Politiker
 Davis Kuykendall, US-amerikanischer Philosoph
 Fulton Kuykendall (* 1953), US-amerikanischer Footballspieler
 John Kuykendall (* 1938), US-amerikanischer Theologe
 Kathy Kuykendall (* 1956), US-amerikanische Tennisspielerin
 Kurt Kuykendall (* 1952), US-amerikanischer Fußballspieler
 Shawn Kuykendall (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Steven T. Kuykendall (1947–2021), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Kükenthal